* Сорокин, Василий Андреевич (1908—1985) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 
 
 Сорокин, Василий Петрович (1914—2000) — Герой Советского Союза.
 Сорокин, Василий Семёнович (1833—1921) — художник-мозаичист, академик Императорской Академии художеств.